Fairburn – villaggio e parrocchia civile del North Yorkshire, Regno Unito
Fairburn (Georgia) – nella contea di Fulton, Stati Uniti d'America
Fairburn (Dakota del Sud) – nella contea di Custer, Stati Uniti d'America